La Coupe de l'UEFA 2001-2002 est l'édition 2001-2002 de la Coupe de l'UEFA qui met aux prises des clubs de football du continent européen, dont les vainqueurs des Coupes nationales. 

La compétition a vu le sacre du Feyenoord Rotterdam qui l'a emporté sur le Borussia Dortmund en finale.

C'est la deuxième coupe de l'UEFA remportée par Feyenoord et c'est la deuxième fois que le Borussia atteint la finale.

Tour préliminaire 

 *  - Qualification obtenue grâce aux buts inscrits à l'extérieur

Premier tour 

 *  - Qualification obtenue grâce aux buts inscrits à l'extérieur
 **  - Qualification obtenue après prolongation

Deuxième tour

Seizièmes de finale 
Les vingt-quatre vainqueurs du deuxième tour ainsi que les troisièmes de chaque groupe de la Ligue des Champions jouent en matchs aller-retour. Les 16 vainqueurs sont qualifiés pour les huitièmes de finale.

 *  - aux buts à l'extérieur 
 **  - aux tirs au but

Huitièmes de finale 

Les matchs allers furent joués le , les matchs retours le .

 *  - aux buts à l'extérieur
 **  aux tirs au but

Quarts de finale 

Les matchs allers furent joués le , les matchs retours le .

 *  - Feyenoord Rotterdam l'emporte 4-5 aux tirs au but

Demi-finales 

Les matchs allers furent joués le , les matchs retours le .

Finale

Voir aussi 

 Ligue des Champions 2001-2002
 Coupe Intertoto 2001

Ligue Europa
Football M2
Saison 2001-2002 de football